

Patronyme 
 Adrien-Louis Cochelet (1788-1858), explorateur français ; 
 Adrien Pierre Barthélémy Cochelet (1753-1804), député du tiers état de la principauté d'Arches (Charleville) ;
 Anastase Cochelet (1551-1624), religieux carme, théologien français ;
 Charles Cochelet (1786-1860), naufragé français, frère d'Adrien-Louis.

Zoologie 
 Selenops cocheleti, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Selenopidae, nommée en l'honneur de Laurent Cochelet.

Botanique 
 Cochelet ou Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), plante herbacée annuelle de la famille des Orobanchacées.

Linguistique 
 Cochelet, repas et fête de fin des moissons ou des vendanges, en patois marnais.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme